Il doppio maschile  del torneo di tennis Schenectady Open 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Javier Sánchez e Todd Woodbridge che hanno battuto in finale Andrés Gómez e Emilio Sánchez 3-6, 7-6, 7-6.

Teste di serie

 Javier Sánchez /  Todd Woodbridge (campioni)
 Udo Riglewski /  Michael Stich (primo turno)

 Andrés Gómez /  Emilio Sánchez (finale)
 Sergi Bruguera /  Tomás Carbonell (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Schenectady Open 1991
ATP Tour 1991